Сухопольский сельсовет — административная единица на территории Пружанского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
Сухопольский сельсовет включает 28 населённых пунктов:

 Андрияновка — деревня.
 Бабинец — деревня.
 Большой Красник — деревня.
 Борки — деревня.
 Выброды — деревня.
 Галены — деревня.
 Глубокий Кут — деревня.
 Глушец — деревня.
 Гриневичи — деревня.
 Детоветчина — деревня.
 Избицы — деревня.
 Клетное — деревня.
 Коледизна — деревня.
 Левки — деревня.
 Малый Красник — деревня.
 Мурава — агрогородок.
 Непомациновка — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Попелево — деревня.
 Приколесь — деревня.
 Ровбицк — агрогородок.
 Рудавка — деревня.
 Сухополь — агрогородок.
 Хвалово — деревня.
 Хвойник — деревня.
 Чадель — деревня.
 Чепели — деревня.
 Яновщизна — хутор.

Примечания

Ссылки 
 Пружанский райисполком

Сельсоветы Пружанского района